HMCS Athabaskan je (bilo) ime več ladij Kraljeve kanadske vojne mornarice:
 HMCS Athabaskan (G07)
 HMCS Athabaskan (R79)
 HMCS Athabaskan (DDH 282)

Athabaskan